Герб Александровского района — официальный символ Александровского района Донецкой области, утвержденный решением № 23/17-163 сессии районного совета от 8 августа 2001 года.

Описание 

На щите, пересеченном зеленым и лазурным, кольцо, составленное из серебряной рыбы и двух золотых колосьев. Щит обрамлен венком из кукурузы и подсолнухов, перевитой лазурной лентой с надписью «Александровский район».

См. также 
Флаг Александровского района

Ссылки 
 Украинская геральдика

Источники 

    

Гербы районов Донецкой области
Александровский район (Донецкая область)
Гербы с изображением подсолнуха
Гербы с изображением рыбы
Гербы с изображением кукурузы
Гербы с венком из пшеничных колосьев